The Willows ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 The Willows (Cavetown, Maryland), NRHP-ID 73000940
 The Willows (Moorefield, West Virginia), NRHP-ID 73001905